Сунао Тавара (, | 5 июля 1873, префектура Оита, Япония — 19 января 1952) — японский патолог и физиолог, знаменитый своими работами в кардиологии, в особенности — открытием атриовентрикулярного узла (узла Ашоффа — Тавары). В английском и немецком языках ножки пучка Гиса также иногда называются ножками Тавары (, ), в чешском — Таваровыми плечиками (чеш. Tawarova raménka).

Биография 
Тавара родился 5 июля 1873 года в префектуре Оита. Воспитывался дядей, врачом по профессии. Окончив престижную школу, он поступил в Токийский университет на медицинский факультет и окончил его в 1901 году. Проработав два года в Японии, Тавара переехал в Германию, где приступил к работе в Марбургском университете в патанатомическом институте Людвига Ашоффа. За время пребывания в Германии (1903-1906) Тавара в сотрудничестве с Ашоффом выполнил самые известные свои работы в области кардиологии.

После возвращения в Японию преподавал в университете Кюсю (Фукуока, профессор патологии). Также он занимал должность директора Института бальнеологии в Беппу.

Умер Тавара в 1952 году, сойдя с ума.

Научные труды 
Изучив с Л. Ашоффом систему проводимости сердца млекопитающих, Тавара обнаружил и описал атриовентрикулярный узел, показал, что пучки из этого узла разделяются на волокна Пуркинье, осознал проводящую функцию клеток Пуркинье. Таваре принадлежит заслуга понимания электрического управления сердечной функцией.

Публикации 
 S. Tawara. Die Topographie und Histologie der Brückenfasern. Ein Beitrag zur Lehre von der Bedeutung der Purkinjeschen Fäden. Zentralbl Physiol 19 (1905) 70-76
 S. Tawara. Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens. Eine anatomisch-histologische Studie über das Atrioventrikularbündel und die Purkinjeschen Fäden. Fischer: Jena 1906
 L. Aschoff, S. Tawara. Die heutige Lehre von den pathologisch-anatomischen Grundlagen der Herzschwäche. Fischer: Jena 1906

Награды 
1914 — Императорская премия Японской академии наук, за его исследования в области кардиологии

Ссылки 
 M.E. Silverman, D. Grove, and C.B. Upshaw. Why Does the Heart Beat?: The Discovery of the Electrical System of the Heart, Circulation 2006, 113, pp. 2775-2781 (DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.616771)

Примечания 

Персоналии:Марбургский университет
Учёные Японии
Медики Японии
Кардиологи
Выпускники Токийского университета